13 - het jaartal
 13 (getal) - het getal
 Een muziekalbum:
 13 (Blur) - een album van de Britse band Blur uit 1999
 13 (Black Sabbath) - een album van Black Sabbath
 13 (The Doors) - een compilatiealbum van The Doors uit 1970
 13 (Die Ärzte) - een album van de Duitse punkband Die Ärzte uit 1998
 13 (Panic) - een album van de Amsterdamse punkband Panic uit 1978
 13 (Suicidal Tendencies) - een album van Suicidal Tendencies
 13 (Amerikaanse film) - een Amerikaanse thriller, die uitgekomen is in de eerste maanden van 2010
 13 (Vlaamse film), een Vlaamse fictiefilm
 13 (musical) - een Broadway-musical uit 2008
 Numero Dertien - een plaats in de Nederlandse gemeente Veendam